PlayStation 2
 PS/2-interface (PS/2-aansluiting, PS/2-poort), een seriële interface voor onder meer muis en toetsenbord